Пит Стэйплс (; род. 3 мая 1944) — британский музыкант, наиболее известен как бас-гитарист оригинального состава The Troggs 1960-х годов.

Биография 
В 1965 году Стэйплс и гитарист Крис Бриттон вместе покинули свою первую группу Ten Feet Five и стали частью классического состава The Troggs вместе с вокалистом Регом Пресли и барабанщиком Ронни Бондом, хотя Стэйплс и не был среди основателей группы, лишь заменив Дэйва Райта. В период начиная с середины 1966 по начало 1968 годы они записали девять синглов, которым удалось попасть в британские чарты. Помимо этого Стэйплс участвовал в записи всех студийных альбомов группы того периода, а также написал и исполнил несколько песен, которые были выпущены на альбомах группы и в качестве би-сайдов к её синглам.

В 1968 году Стэйплс женился и во время медового месяца на басу его заменял Тони Мюррей, который помог остальным музыкантам записать альбом Mixed Bag. Вскоре после этого Стэйплс был вытеснен из группы.

После The Troggs 
После ухода из The Troggs Стэйплс был директором паба, а потом работал электриком. Позже он собрал группу Wild Things, которая выступает и поныне. Также он появился в документальном фильме My Generation, снятом в 1995 году для телеканала Channel 4. В 2012 году Пит опубликовал последнюю на сегодняшний день свою песню, которую можно услышать на его официальном сайте.

Примечания

Ссылки 
http://petestaples.co.uk Pete Staples

Бас-гитаристы Великобритании
Музыканты The Troggs